Леонид Израилевич Ицелев (род. 1945, Ленинград) — русский писатель. Окончил английское отделение Ленинградского пединститута. Эмигрировал на Запад в 1978  году. 

В 1982  — 2004 гг. работал на Радио Свобода.

Произведения Леонида Ицелева — это как правило сатирические коллажи, наложения реальности выдуманных героев на реальность историческую. Ицелев широко использует реальные и псевдореальные письма, воспоминания и другие документы.

Публиковался в журналах «Время и мы», «22», «Синтаксис», «Современная драматургия» (1992, NN 5-6), «Литературный европеец» и «Мосты».

Живет в Австрии, Германии и Чехии.

Публикации 

 Александра Коллонтай — дипломат и куртизанка. Издательство «Зеркало», Тель-Авив, 1987, (другое издание — «Армада», 1997, ISBN 5-7632-0618-5)
 Протоколы московских мудрецов. В журнале «Время и мы», Нью-Йорк, 1992 и в журнале «Мосты» 2, Франкфурт-на-Майне, 2004
 Протоколы московских мудрецов. Franc-Tireur USA, Нью-Йорк, 2013, (ISBN 9781304536468)
 Полдюжины рассказов. Franc-Tireur USA, Нью-Йорк, 2013, (ISBN 9781304623553)

Опубликованные пьесы 

 Четыре кружки мюнхенского пива.
 Ельцин.
 Шампанское на четверых.
 Пчела.
 Счастливый день агента А-17. Водевиль.
 Вторник: в Большом театре выходной день. Водевиль.
 Францесбад.
 Эдда Ивановна.
 Матери и дочери. Сцены из русской уездной жизни.

Ссылки 

 Достоевский, рулетка и женщины
 Трагическая история Отелло
 От чего тошнит Людмилу Улицкую?
 Протоколы московских мудрецов
 Насмешник в поисках страсти
 Павел Руднев о пьесе Леонида Ицелева "Эдда Ивановна"

Писатели по алфавиту
Русские писатели третьей волны эмиграции
Персоналии:Радио «Свобода»
Персоналии:Австрия
Родившиеся в Санкт-Петербурге
Писатели США XXI века